Nikkilä ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Nikkilä (* 1978), finnischer Basketballspieler
 Seppo Nikkilä (* 1936), finnischer Eishockeynationalspieler 
 Tommi Nikkilä (* 1977), finnischer Eishockeytorwart